Kolho ist der Name von:

 Kolho (Ort), Ortsteil von Mänttä-Vilppula in Finnland

 Kaija-Leena Kolho, finnische Pädiaterin
 Lauri Kolho (1886–1940), finnischer Sportschütze
 Voitto Kolho (1885–1963), finnischer Sportschütze
 Yrjö Kolho (1888–1969), finnischer Sportschütze